New Brighton (Merseyside) població del Regne Unit.
 New Brighton (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 New Brighton (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.